Never Hear the End of It è l'ottavo album in studio del gruppo rock canadese Sloan, pubblicato nel 2006.

Tracce

Collegamenti esterni